Derek Bell (1935–2002) északír zenész, zeneszerző
 Derek Bell (1941–) brit autóversenyző